Příjmení Levine nosí více různých osobností:

Adam Levine (* 1979) – americký zpěvák a kytarista
Anna Levine (Anna Thomson; * 1953) -- americká herečka
Gilbert Levine – americký dirigent
Charles Michael Levine (Chuck Lorre; * 1952) – americký scenárista, režisér, producent a skladatel
Jack Levine – americký malíř
James Levine (1943–2021) – americký klavírista a dirigent
Jesse Levine  (* 1987) – kanadský tenista
Jonathan Levine – americký scenárista a režisér
Karen Levine (*1948) – kanadská novinářka, producentka a spisovatelka
Ken Levine – více osobností téhož jména
Philip Levine (1928-2015) – americký básník
Raphael David Levine – izraelský chemik
Samuel Franklin Levine – americký herec
Steve Levine – britský hudební producent
Ted Levine (* 1957) – americký herec

Podobná příjmení 
Levin
Lewin